Абхазія — регіон Південного Кавказу

Державні та адміністративні утворення 
 Абхазька Автономна Республіка — автономне утворення у складі Грузії, де-факто окупована Росією.
 Республіка Абхазія — самопроголошена частково визнана держава, проросійське утворення.
 Абхазька Автономна Радянська Соціалістична Республіка — державне утворення, що входило до складу Грузинської РСР.
 Соціалістична Радянська Республіка Абхазія — радянська республіка на території Абхазії, яка існувала з 31 березня 1921 по 19 лютого 1931.
 Абхазьке князівство — середньовічне феодальне державне утворення в Західному Закавказзі.
 Абхазьке царство — ранньофеодальна держава в Закавказзі з центром у місті Кутатісі (Кутаїсі).

Астрономія 
 2671 Абхазія — астероїд головного поясу.

Примітки